Eurico Gaspar Dutra, ex-presidente do Brasil.
 Rodovia Presidente Dutra, rodovia que liga as capitais São Paulo e Rio de Janeiro, em homenagem ao ex-presidente.
 Antônio Monteiro Dutra, futebolista brasileiro que atua como lateral-esquerdo.
 José Dutra dos Santos, treinador e ex-futebolista brasileiro que atuava como zagueiro.
 José Eduardo Dutra, político brasileiro e ex-presidente da Petrobrás.
 Olívio Dutra, sindicalista e político brasileiro.

Ver também

Desambiguações de sobrenomes